Quelicai steht für:

 den Hauptort des osttimoresischen Verwaltungsamts Quelicai, siehe Quelicai
 einen osttimoresischen Verwaltungsamt in der Gemeinde Baucau, siehe Quelicai (Verwaltungsamt)
 einen Ort im Suco Afaçá (Verwaltungsamt Quelicai), siehe Afaçá